Джемма Чан (, ; ) — английская актриса кино, телевидения, театра, бывшая модель.

Биография 
Джемма Чан родилась 29 ноября 1982 года в Лондоне. Родители — выходцы из Китая. Джемма окончила школу Ньюстед Вуд в Орпингтоне. Затем изучала юриспруденцию в Вустер-колледже. В 2008 году окончила драматический центр Лондона.

В 2006 году участвовала в британской версии проекта «Подиум».

Дебютировала на телевидении в 2006 году в британском мини-сериале «Когда искушает зло». В 2009 году сыграла в фильме «Экзамен». В 2011 году снималась в сериале «Тайный дневник девушки по вызову».

В 2015—2018 годах играла в сериале «Люди».

Озвучивала Квинтессу в фильме «Трансформеры: Последний рыцарь» и Росинку в мультсериале «Обитатели холмов».

В 2019 году сыграла Минн-Эрву в фильме «Капитан Марвел».

В 2021 году сыграла Серси в фильме «Вечные».

Личная жизнь 
С 2011 по 2017 год встречалась с актёром Джеком Уайтхоллом. С 2018 года встречается с Домиником Купером.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы Великобритании